Гранха Санта Моника има више значења:

 Гранха Санта Моника (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Санта Моника (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Моника (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику